Carol může znamenat:

 Mazda Carol – malý automobil s motorem, prvním čtyřmístným osobním automobilem značky Mazda
 Carol (film) – britsko-americký romantický a dramatický film z roku 2015